

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Słomiana – część wsi Radoszewice w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Słomiana – część wsi Wojakowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Słomiana – część wsi Widoma w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Słomiana – część wsi Młynne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Słomiana – część wsi Biskupice w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Słomiana – część wsi Bodzanów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Słomiana – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Słomiana – przysiółek wsi Radwanów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka